Soundararajan ist der Name von:

 K. Soundararajan (* 1973), indisch-US-amerikanischer Mathematiker
 S. Soundararajan (?–1966), indischer Filmregisseur
 T. M. Soundararajan (1922–2013), indischer Sänger